Пара Квета Пешке / Катарина Среботник - победительницы турнира.

Сеянные 

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Титул)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс ''(Первый раунд)

<li>  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Первый раунд)
<li>  Кара Блэк /  Анастасия Родионова (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира

Pilot Pen Tennis 2010